Станция Талдыкорган () — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог, на линии Карабулак — Талдыкорган, расположенная в Талдыкоргане. На 2022 год пассажирских перевозок нет.

История 
Станция открыта в 1949 году, первоначально под названием Семиречье, с 1957 Талды-Курган, с 29 ноября 2017 года современное название.

Примечания 

Транспорт Талдыкоргана
Здания и сооружения Талдыкоргана
Железнодорожные станции Казахстана